Боевой корабль «Консторт» () — эсминец С-класса Королевского флота. Стал известен благодаря Инциденту на Янцзы.

История 
Эсминец строился на верфи Alexander Stephen and Sons. Спущен на воду 19 октября 1944 года. Введён в эксплуатацию 19 марта 1946 года.

В 1947 году «Консорт» направлен в Тихий океан к берегам Китая. В 1949 году около города Нанкин эсминец был обстрелян артиллерией с берега. Погибли 49 моряков.

Во время Инцидента на Янцзы число жертв увеличилось. Капитан «Консторта» пытался снять с мели шлюп «Аметист» и при этом получил 56 прямых попаданий. Артиллерийский обстрел вели с берега вели отряды китайских коммунистов. На эсминце 23 человека были ранены, а ещё десять убиты.

После вывода из эксплуатации корабль продали компании Prince of Wales Drydock Co (Суонси, Уэльс). 15 марта 1961 года корабль пошёл туда на слом.

Литература 
 

Эскадренные миноносцы типа C (1943)